Nikolai Kostylew ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexandrowitsch Kostylew (1871–1939), Metallurg und Hochschullehrer
 Nikolai Grigorjewitsch Kostylew (1931–1993), sowjetischer Gewichtheber